Chiusa se poate referi la:

 Chiusa, Italia, comună din provincia Bolzano, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia
 Chiusa Sclafani, comună în Provincia Palermo, Sicilia din sudul Italiei
 Chiusa di Pesio, comună în Provincia Cuneo, Italia
 Chiusa di San Michele, comună din provincia Torino, Italia